Доктор Самуел Леон Бриндис има више значења:

 Доктор Самуел Леон Бриндис (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Самуел Леон Бриндис (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Самуел Леон Бриндис (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику